Aumale ist Name mehrerer geografischer und politischer Objekte in verschiedenen Ländern:

 Die Grafschaft und später das Herzogtum Aumale waren ein bedeutendes Lehen in der Normandie, dessen Zentrum die Stadt
 Aumale (Seine-Maritime) in heutigen Département Seine-Maritime war.
 Der Kanton Aumale ist ein Kanton im Arrondissement Dieppe
 Aumale ist der Name, den der algerische Ort Sour El-Ghozlane in der Wilaya de Bouira während der Kolonialzeit hatte; dieser war das Verwaltungszentrum des
 Aumale (Département), das von 1958 bis 1959 existierte.
 Aumale ist schließlich eine Metrostation in Brüssel.

Der alte und heute in der englischen Sprache noch gebräuchliche Name für Aumale ist Albemarle, was vor allem im Adelstitel Earl of Albemarle deutlich wird.

Siehe auch:
 D’Aumale